

Pessoas 
 Steve Bloomer

Localidades 
 Bloomer (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos